Velika nagrada Kanade 2012 je sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 10. junija 2012 na cestnem dirkališču Circuit Gilles Villeneuve v Montrealu. Zmagal je Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes, drugo mesto je osvojil Romain Grosjean, Lotus-Renault, tretje pa Sergio Pérez, Sauber-Ferrari. Hamilton je s tem postal še sedmi zmagovalec na sedmi dirki sezone, kar se je zgodilo prvič v zgodovini Formule 1, prevzel je tudi vodstvo v dirkaškem prvenstvu.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:14,661
| 1:14,187
| 1:13,784
| 1
|-
! 2
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:14,891
| 1:14,371
| 1:14,087
| 2
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:14,916
| 1:14,314
| 1:14,151
| 3
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:14,956
| 1:14,479
| 1:14,346
| 4
|-
! 5
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:15,098
| 1:14,568
| 1:14,411
| 5
|-
! 6
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:15,194
| 1:14,641
| 1:14,465
| 6
|-
! 7
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:15,163
| 1:14,627
| 1:14,645
| 7
|-
! 8
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:15,019
| 1:14,639
| 1:14,705
| 8
|-
! 9
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:14,892
| 1:14,480
| 1:14,812
| 9
|-
! 10
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:14,799
| 1:14,680
| 1:15,182
| 10
|-
! 11
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:15,101
| 1:14,688
|
| 11
|-
! 12
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:14,995
| 1:14,734
|
| 12
|-
! 13
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:15,107
| 1:14,748
|
| 13
|-
! 14
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:15,552
| 1:15,078
|
| 14
|-
! 15
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:15,326
| 1:15,156
|
| 15
|-
! 16
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:14,995
| 1:15,170
|
| 16
|-
! 17
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:14,979
| 1:15,231
|
| 22
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:16,263
|
|
| 17
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:16,482
|
|
| 18
|-
! 20
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16,602
|
|
| 19
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:17,492
|
|
| 20
|-
! 22
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:17,901
|
|
| 21
|-
! 23
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:18,255
|
|
| 23
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:18,330
|
|
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

 Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Lewis Hamilton| McLaren-Mercedes| 70
| 1:32:29,586
| 2
| 25|-
! 2
| 10
|  Romain Grosjean| Lotus-Renault| 70
| +2,513
| 7
| 18|-
! 3
| 15
|  Sergio Pérez| Sauber-Ferrari
| 70
| +5,260
| 15
| 15
|-
! 4
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 70
| +7,295
| 1
| 12
|-
! 5
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 70
| +13,411
| 3
| 10
|-
! 6
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 70
| +13,842
| 5
| 8
|-
! 7
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 70
| +15,085
| 4
| 6
|-
! 8
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 70
| +15,567
| 12
| 4
|-
! 9
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 70
| +24,432
| 11
| 2
|-
! 10
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 70
| +25,272
| 6
| 1
|-
! 11
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 70
| +37,693
| 8
|
|-
! 12
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 70
| +46,236
| 13
|
|-
! 13
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 70
| +47,052
| 22
|
|-
! 14
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 70
| +1:04,475
| 14
|
|-
! 15
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 19
|
|-
! 16
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 69
| +1 krog
| 10
|
|-
! 17
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 69
| +1 krog
| 16
|
|-
! 18
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 69
| +1 krog
| 17
|
|-
! 19
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 69
| +1 krog
| 18
|
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 69
| +3 krogi
| 23
|
|-
! Ods
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 56
| Zavore
| 21
|
|-
! Ods
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 43
| Hidravlika
| 9
|
|-
! Ods
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 24
| Zavore
| 20
|
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 22
| Zavore
| 24
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012